Bell Mountain steht für:

 Bell Mountain AVA, Weinanbaugebiet im US-Bundesstaat Texas

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Bell Mountain (Arizona)
 Bell Mountain (Arkansas)
 Bell Mountain (Colorado)
 Bell Mountain (Blaine County, Idaho)
 Bell Mountain (Lemhi County, Idaho)
 Bell Mountain (Mendocino County, Kalifornien)
 Bell Mountain (Riverside County, Kalifornien)
 Bell Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)
 Bell Mountain (Sonoma County, Kalifornien)
 Bell Mountain (Tuolumne County, Kalifornien)
 Bell Mountain (Maine)
 Bell Mountain (Missouri)
 Bell Mountain (Nevada)
 Bell Mountain (Catron County, New Mexico)
 Bell Mountain (San Miguel County, New Mexico)
 Bell Mountain (Sierra County, New Mexico)
 Bell Mountain (New York)
 Bell Mountain (Cherokee County, North Carolina)
 Bell Mountain (Henderson County, North Carolina)
 Bell Mountain (Randolph County, North Carolina)
 Bell Mountain (Wilkes County, North Carolina)
 Bell Mountain (Oklahoma)
 Bell Mountain (Oregon)
 Bell Mountain (Pennsylvania)
 Bell Mountain (Tennessee)
 Bell Mountain (Texas)
 Bell Mountain (Washington)
 Bell Mountain (Wyoming)

Siehe auch:
 Ball Mountain
 Belle Mountain
 Bill Mountain